Die Top 100 der niederländischen Kulturdenkmäler ist eine Zusammenstellung der 100 wertvollsten Rijksmonumente der Niederlande, die 1990 durch den Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten festgelegt wurde.

Zu den niederländischen UNESCO-Welterbestätten siehe Liste des UNESCO-Welterbes.

Liste (alphabetisch nach Ort) 

 Top 100